Féret ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Féret-Fleury (* 1961), französische Schriftstellerin
 Henri-Marie Féret (1904–1992), französischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Julien Féret (* 1982), französischer Fußballspieler
 Julien Féret (Produzent), französischer Schauspieler, Filmproduzent und Regieassistent
 René Féret (1945–2015), französischer Schauspieler und Filmregisseur